Mas de Coll, edifici del municipi de Gandesa (Terra Alta)
 Mas de Coll, edifici del municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)